Карой Штерк (; 19 сентября, 1881, Чаквар — 10 декабря, 1946, Будапешт) — венгерский шахматист, национальный мастер.

Биография 
Перед Первой мировой войной был одним из ведущих шахматистов Венгрии. В 1911 году в Будапеште поделил 3—5 места на третьем чемпионате Венгрии по шахматам. В 1913 году Дебрецене на чемпионате Венгрии по шахматам поделил 2—3 места с Р. Рети. В 1917 году на Будапештском шахматном турнире поделил 2—3 места (победил Д. Брейер). В 1907 и в 1917 году провел два матча с Г. Мароци, которые проиграл с одинаковым счетом 2½ : 3½.

После Первой мировой войны в основном участвовал в шахматных турнирах в Будапеште, где побеждал или делил первое место в 1925, 1926, 1930 годах. В 1926 году занял девятое место в международном шахматном турнире в Бардеёве, на котором победили Г. К. Матисон и С. Г. Тартаковер. Значительного успеха достиг на чемпионате Венгрии по шахматам 1931 года, когда был вторым за Л. Штейнером. В последний раз в чемпионате Венгрии по шахматам играл в 1935 году и поделил 11—16 места (победил Л. Сабо).

Представлял сборную Венгрии на крупнейших командных шахматных турнирах:
 в шахматной олимпиаде участвовал в 1931 году;
 в неофициальных шахматных олимпиадах участвовал два раза (1924, 1926). В командном зачете завоевал золотую (1926) и серебряную (1924) медали.
Широко известен благодаря партии с будущим чемпионом мира А. А. Алехиным из турнира в Будапеште (1921 г.). Алехин провел эффектную атаку при ожесточенном сопротивлении Штерка.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматисты Венгрии